Port Clarence – antico nome di Malabo, capitale della Guinea Equatoriale
 Port Clarence – census-designated place della Census Area di Nome, Alaska (Stati Uniti d'America)